En corse et en sicilien, le mot grossu est un adjectif singulier masculin signifiant « gros ».

Culture et société 
 Grossu Minutu (« Gros Malingre ») ou Minutu Grossu est un personnage central du folklore corse.
 La  est une tour génoise située sur la côte nord du golfe d'Ajaccio, entre Ajaccio et la pointe de la Parata. Construite entre 1530 et 1620, il n'en reste rien.

Patronyme 

  (1919-1996), une écrivaine, journaliste et militante anticommuniste roumaine ;
  (1934-), un homme politique et homme d'affaires moldave ;
  (1920-2009), un écrivain et théologien roumain.

Toponyme 

 le Grossu, une rivière de Corse-du-Sud, un affluent du fleuve Liamone ;
 le monte Grossu, une colline située sur la commune de Biguglia (Haute-Corse).